Węgierska Formuła 2000 Sezon 2008 – siedemnasty sezon Węgierskiej Formuły 2000.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2008 w sportach motorowych
2008